Barbara Fusar Poli, née le , à Sesto San Giovanni, est une ancienne patineuse artistique italienne. Avec Maurizio Margaglio, elle a remporté les titres européens et mondiaux. 

Le couple a été successivement entraîné par Roberto Pelizzola, P. Mezzadri et Tatiana Tarasova.

Barbara a patiné auparavant avec Matteo Bonfa puis Alberto Reani.

En 2001, Fusar Poli et Margaglio remportent tous les titres, champions du Monde, champions d'Europe, vainqueurs de la finale du grand prix et champions d'Italie.

Après avoir pris sa retraite après les Jeux olympiques d'hiver de 2002, le couple se reforme en 2005 pour participer aux Jeux olympiques d'hiver de 2006 qui se déroulent à Turin, le pays de Barbara et Maurizio. Ils prennent d'ailleurs la  de la danse imposée, mais chutent lors de la danse originale, ce qui les fait beaucoup régresser au classement.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès 
Avec trois partenaires différentes: 
 Matteo Bonfa (2 saisons : 1989-1991)
 Alberto Reani (2 saisons : 1992-1994)
 Maurizio Margaglio (12 saisons : 1994-2006)

Notes et références

Liens externes 
 
 

Naissance à Sesto San Giovanni
Patineuse artistique italienne
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 1998
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Naissance en février 1972
Médaillée de bronze olympique italienne
Championne du monde de patinage artistique
Médaillée aux Jeux olympiques d'hiver de 2002